

História 
 Gisela (757–810) — nobre francesa
 Gisela da Áustria — arquiduquesa da Áustria
 Gisela da Borgonha — condessa de Saboia e marquesa de Monferrato
 Gisela da Baviera — santa e rainha da Hungria
 Gisela de França — princesa da França
 Gisela de Lluçá — condessa de Barcelona
 Gisela da Suábia — rainha da Germânia

Geografia 
 Gisela (Arizona)

Personalidades atuais 
 Gisela (cantora) — cantora espanhola

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos
Prenomes

es:Gisela